Aimable ou Amable, est un nom propre ou un adjectif.

Prénom 
Aimable ou Amable est un prénom masculin venant du latin amabilis, qui signifie « digne d'être aimé ». 

Les Aimable ou Amable sont fêtés le 18 octobre.

Aimable

Amable

Variantes dans d'autres langues
 Breton : 
 Gallois :

Patronyme 

Aimable et Amable sont aussi des patronymes.

Karl-Wilson Aimable (né en 2004), nageur sénégalais ;
Steven Aimable (né en 1999), nageur sénégalais.

Saint chrétien 
 Amable de Riom († 475), chantre à la cathédrale de Clermont, puis prêtre de Riom en Auvergne ; fêté localement le 11 juin ou le 18 octobre ou le  novembre en Occident, le 3 juillet en Orient

Pseudonyme

 Aimable Pluchard (1922-1997), accordéoniste français.

 Dauphin-Amable Petit (1846-1916), un acteur, peintre et décorateur français.

Voir aussi 
 Nombres aimables, en arithmétique, deux nombres (entiers strictement positifs) tel que chacun est égal à la somme des diviseurs de l'autre

Sources et références 

Prénom masculin